Esistono più comuni francesi con questo nome

 Baigneaux – Eure-et-Loir
 Baigneaux – Gironda
 Baigneaux – Loir-et-Cher